Carrer del Carme (Barcelona)
 Carrer del Carme (Cornellà del Terri), via pública de Cornellà del Terri (el Pla de l'Estany) 
 Carrer del Carme (Gelida)
 Carrer del Carme (Lleida)
 Carrer del Carme (Tàrrega), via pública de Tàrrega (Urgell) 
 Carrer del Carme (Vilassar de Mar), carrer del municipi de Vilassar de Mar (el Maresme) 
 Carrer Alt del Carme, carrer del municipi de Reus (Baix Camp)